Шамплен () — французская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Шамплен, Самюэль де (1567—1635) — французский путешественник и гидрограф.

Топоним 
 Шамплен — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Шамплен — коммуна во Франции, департамент Ньевр.